Mikołaj Rodziewicz (ur. 1889) – oficer armii rosyjskiej, sztabsrotmistrz 7 Białoruskiego Pułku Huzarów, odznaczony Orderami: Św. Włodzimierza 4 stopnia z mieczami i kokardą, Św. Anny 2, 3 i 4 stopnia oraz Św. Stanisława 2 i 3 stopnia, szlachcic z guberni twerskiej, wyznania prawosławnego
 Mikołaj Rodziewicz (ur. 1894) – oficer armii rosyjskiej, podporucznik 95 Krasnojarskiego Pułku Piechoty, odznaczony Orderami: Św. Włodzimierza 4 stopnia z mieczami i kokardą, Św. Anny 3 stopnia oraz Św. Stanisława 3 stopnia z mieczami i kokardą
 Mikołaj Rodziewicz (1897–1986) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi, syn Eugeniusza (1872–1934)
 Mikołaj Rodziewicz (1901–1940) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), zamordowany w Charkowie

Przypisy